Il singolare del torneo di tennis Nümbrecht Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christian Vinck che ha battuto in finale Peter Wessels 6-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Marc Rosset (semifinali)
 Assente
 Hendrik Dreekmann (primo turno)
 Michael Kohlmann (primo turno)

 Bernd Karbacher (primo turno)
 Martin Sinner (secondo turno)
 Orlin Stanojčev (quarti di finale)
 Ivo Heuberger (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nümbrecht Challenger 1998